Juhász är ett ungerskt efternamn. Det var ursprungligen en yrkesbeteckning med bnetydelsen "herde". , Det har burits av bland andra:

 Ferenc Juhász (1928–2015), ungerk poet
 Gyula Juhász (1883–1937), ungersk poet
 István Juhász (född 1945), ungersk fotbollsspelare
 Katalin Juhász (född 1932), ungersk fäktare
 Péter Juhász (född 1948), ungersk fotbollsspelare
 Roland Juhász (född 1983), ungersk fotbollsspelare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken